Революционный проезд:

Россия 
 Революционный проезд — проезд в Ярославле

Украина 
 Революционный проезд — проезд в Луганске

См. также 
 Революционная улица
 Революционный проспект — проспект в Подольске Московской области
 Революционный переулок